Wolfenstein, szikla Bajorországban
Wolfenstein, videójáték-sorozat
Wolfenstein 3D, videójáték
Wolfenstein RPG, mobiltelefonos játék